Средневековый Савкан — это город Хорезм в средневековых источниках. О нём дается сообщения у Абу Са‘д ас-Сам‘ани и Якута аль-Хамави. Этот город Я.Гулямов локализует современным памятником Алма-Атышканом.

В 18 км к востоку от г. Хивы, на территории селения Катта-Баг находится городище Алма-Атышкан. У авторов X в. этот пункт совершенно не встречается. Несколько позже в этом районе упоминается селение под названием Савкан, которое можно локализовать в Алма-Атышкане.

По описанию Якута, Савкан представлял собой благоустроенный город с соборной мечетью и минаретом. (МИТТ, т.1.,стр.334).
В настоящее время городище Алма-Атышкан находится почти на самом конце бездействующего канала Савкан. Последний по ряду признаков относится к группе очень старых каналов в системе Палван-Яб.

Именование канала по названию города, у которого он протекал, было обычным явлением (канал Хазарасп, канал Мадра, канал Курдер п т. п.). Сохранение названий старых городов за небольшими селениями также характерно для большинства городов Хорезма (например, Шурахан, Дарганата, Мадыр и т. п.). Все это позволяет отождествлять город Савкан; XIII в, с городищем Алма-Атышкан.

За чертой городища Алма-Атышкан, на полях Катта-Бага в большом количестве попадаются средневековые кирпичи, черепки и другие остатки материальной культуры. Во время расширения канала Катта-Баг было обнаружено основание большого минарета из так называемого караханидского кирпича. Судя по кирпичам и керамическим находкам, сделанным непосредственно возле минарета, — можно датировать его сооружение примерно XI—XII вв. (Я.Гулямов, стр.83)

Ссылки 
 Гулямов Я. Г. История орошения Хорезма. Ташкент, 1957.
 МИТТ, том.1., М-Л., 1939.

История Средней Азии
Хорезм